Als Weltmeisterschaft 1912 oder WM 1912 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1912 stattgefunden haben:

 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1912
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1912

!
Weltmeisterschaften nach Jahr